Drillia fancherae är en snäckart som först beskrevs av Dall 1903.  Drillia fancherae ingår i släktet Drillia och familjen Drilliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
fancherae